Фёдор Иванович Калмык (; около 1765, Калмыцкое ханство, Российская империя — 27 января 1832, Карлсруэ, Великое герцогство Баден) — калмыцкий и немецкий художник.

Биография 
Родился в Калмыкии в племени торгутов предположительно в 1765 году. В январе 1771 году во время калмыцкого исхода из России в Джунгарию, мальчик был захвачен яицкими казаками, которые по приказу Екатерины II пытались препятствовать калмыкам кочевать на восток. Позднее казаки переправили шестилетнего ребёнка в Санкт-Петербург, где подарили его императрице Екатерине II. В Санкт-Петербурге ребёнок был крещён и ему дали имя Фёдор.

Фёдор был подарен Екатериной II баденской герцогине Амалии Гессен-Дармштадтской, старшей сестре первой жены будущего императора Павла I. В Карлсруэ Амалия отдала Фёдора на обучение медицине. После обнаружения у мальчика художественных способностей, Фёдора отдали обучаться живописи придворным художникам Меллиту и Беккеру. Позднее мальчика направили на обучение в основанную баденским маркграфом Карлом Фридрихом художественную школу в Карлсруэ. После обучения в этой школе Фёдору выдали стипендию маркграфа и в 1791 году его отправили в Рим, чтобы он там смог продолжить своё художественное обучение. Вместе с ним в Римe учился его школьный друг — будущий архитектор Фридрих Вейнбреннер, который в первой половине XIX века станет автором архитектурной застройки в стиле классицизма исторического центра Карлсруэ.

Во время своего обучения в Риме создал известную гравюру с третьих ворот баптистерия во Флоренции авторства Лоренцо Гиберти.

В 1803 году участвовал в составе археологической экспедиции английского лорда Элгина на раскопках Акрополя в Афинах. В апреле 1803 года Фёдор Калмык отправился в Англию, чтобы там завершить рисунки, сделанные во время раскопок в Греции. В 1806 году он вернулся в Карлсруэ, где получил должность придворного художника герцога Баденского.

В 1810 году посетил Рим, Неаполь и Салерно. В Помпеях он посетил археологические раскопки.

27 января 1832 года умер в Карлсруэ.

Творчество 
Самыми известными гравюрами Фёдора Калмыка являются «Триумф Галатеи», «Вакханалия», «Марс и Венера», «Портрет Гебеля» и «Автопортрет». В 1795 году Фёдор Камык на собственные средства издал свои гравюры на двенадцати листах. Он также выполнил монументальную роспись евангелической церкви в Карлсруэ.

В 1815 году лондонский антиквар Кольнаж издал «Автопортрет» Фёдора Калмыка.
Портрет Фёдора Калмыка имеется в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

Память 
Автором первой публикации в России о Фёдоре Калмыке стал основатель и редактор журнала «Отечественные записки» П. П. Свиньин, который служил при генеральном штабе российской армии в Германии. В 1813 году он сопровождал Александра I, который после битвы под Лейпцигом, посетил Карлсруэ, где П. П. Свиньин познакомился с Фёдором Калмыком, оформлявшем в это время дворец по случаю приезда российского императора.

С 2011 года Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия учредило премию в области изобразительного искусства имени Федора Калмыка.

Литература 
 Johann Georg Meusel, https://books.google.de/books?id=JcM-AAAAcAAJ&pg=PA227#v=onepage&q&f=false Teutsches Künstlerlexikon, Band 1, S.227
 Meyers Konversations-Lexikon, т. 4, 1888—1890
 Отечественные Записки" Свиньина 1823, № 42; «С.Петерб. Ведом.», 1861, № 191 (ст. В. Стасова); «Иллюстр.», 1861, № 197 (ст. П. Петрова); «Воскрес. Досуг», 1871, № 50.
 Известия Калмыкии, 30.04.2011 и 14.05.2011
 Лари Илюшкин, Знаменитые калмыки прошлого, Элиста, ЗАОр «Джангар», 2010, стр. 35 — 40

Ссылки 
 
 Выдающийся художник Европы
 Премия имени Калмыка
 1993 «Fedor Kalmyk» lecture 1-1 — Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 1 — 1 (на калмыцком языке)
 1993 «Fedor Kalmyk» lecture 1-2 — Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 1 — 2 (на калмыцком языке)
 1993 «Fedor Kalmyk» 2-1 — Alexey Balakaev Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 2 — 1 (на калмыцком языке)
 1993 «Fedor Kalmyk» 2-2 — Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 2 — 2 (на калмыцком языке)
 1993 «Fedor Kalmyk» 3-1 — Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 3 — 1 (на калмыцком языке)
 1993 «Fedor Kalmyk» 3-2 — Alexey Balakaev — Лекция о Фёдоре Калмыке калмыцкого поэта Алексея Балакаева № 3 — 2 (на калмыцком языке)

Художники Калмыкии
Родившиеся в Калмыкии
Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Гравёры Германии
Графики Германии